Amédée de Bernardi (1788-1873), homme politique français
 Bartolomeo Bernardi (1670-1732), compositeur italien
 Charles-Alexandre Bernard, dit Bernardy (1724-1807), danseur belge
 Christine Bernardi (1955-2018), mathématicienne française.
 Donatella Bernardi (1976-), artiste suisse
 Francesco Bernardi (1685-1759), castrat contralto italien
 Georges Bernardi (1922-1999), entomologiste français
 Giorgio Bernardi (1912-1988),  arbitre italien de football
 Giovanni Bernardi (1494-1553), graveur de gemmes et médailleur italien
 Giuliano Bernardi (1939-1977), chanteur d’opéra (baryton/ténor) italien
 Herschel Bernardi (1923-1986), acteur américain
 José Oscar Bernardi (1954-), joueur de football brésilien
 Joseph Elzear Dominique Bernardi (1751-1824), écrivain et homme politique français
 Lorenzo Bernardi (1968-), joueur de volley-ball italien
 Lucas Bernardi (1977-), joueur de football argentin, jouant à l'AS Monaco
 Mario Bernardi (1930-2013), chef d'orchestre canadien, aussi pianiste et organiste, d'origine italienne
 Mathias Bernardi (1976-), écrivain français
 Mauro Bernardi (1957-), skieur italien
 Nerio Bernardi (1899-1971), acteur italien
 Nicolas Bernardi (1976-), pilote de rallye automobile français
 Roberto Bernardi (1974-), peintre italien
 Roy Bernardi (1942-), homme politique américain